RN steht für:
 Air Horizons, Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Neustadt (Weinstraße) Hauptbahnhof nach DS 100
 , Rundfunk der Niederlande, siehe Radio Nederland Wereldomroep (RNW)
 , politische Partei in Frankreich
  („Königliches Schiff“), Bezeichnung der Kriegsschiffe der ehemaligen italienischen Königlichen Marine, siehe Präfixe von Schiffsnamen
  („registrierte Krankenschwester“); Berufsbezeichnung für staatlich anerkanntes Krankenpflegepersonal in englischsprachigen Ländern
 , politische Partei in Chile
 , Bundesstaat im Nordosten Brasiliens
 , Nationalstraße in Frankreich
 , britische Marine
 Ruhr Nachrichten, deutsche Tageszeitung

RN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Havelland (für Rathenow)
 Großbritannien: Reading
 Italien: Provinz Rimini
 Irland: County Roscommon/Ros Comáin
 Island: temporäre Kfz-Kennzeichen in schwarzer Schrift auf rotem Grund
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland
Niger: Nationalitätskennzeichen (République du Niger)

Rn steht für:
 Radon, chemisches Element
 Randnummer in juristischer Literatur
 Richtig negativ, Ergebnis eines statistischen Tests
 , der -dimensionale reelle Koordinatenraum in der Mathematik, siehe Euklidischer Raum#Der reelle Koordinatenraum

rn steht für:
 Rn (Newsreader)
 Kirundi, afrikanische Sprache nach ISO 639-1

Abkürzung